Михаи́л Васи́льевич Борисогле́бский (настоящая фамилия — Шата́лин) (, Тирлянский завод, Златоустовский уезд Уфимской губернии (ныне Башкортостан) — , ) — российский писатель, журналист, сценарист, историк балета.

Биография 
Родился в маленьком посёлке Тирлянского завода Златоустовского уезда Уфимской губернии. После рождения ребёнка, мать подкинула его Василию Леонтьевичу Шаталину — заводскому рабочему. После того, как приёмный отец получил увечье и более работать не мог, семья переехала в Троицк, где мальчик жил в притоне, который содержала его приёмная мать, бывшая прачка. В 1908—1910 годах беспризорничал.

Образование получил в Троицком городском училище и в Челябинском промышленном техникуме. В 1912 году перебрался в Москву, где учился живописи на правах послушника Троице-Сергиевой лавры, затем — в Московской школе живописи, ваяния и зодчества. В 1915 году вернулся на Урал, служил в армии до 1917 года. В 1917—1920 годы работал в Кустанае народным учителем, преподавал живопись и рисование, заведовал художественно-промышленными мастерскими. В 1918 году, когда он вместе с женой руководил сельской школой под Троицком, был арестован колчаковцами за печатание фальшивых денег, отправлен в тюрьму и приговорён к расстрелу, но бежал.

Своё первое стихотворение — «Зачем судить?» — опубликовал в 1912 году. С того же года печатался в местных газетах: «Троицкий вестник», «Степь», «Известия Челябинского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов», «Повстанец», «Набат», журнале «Степное».

С 1917 по 1920 год был членом ВКП(б), но исключён, когда вышло «Постановление Кустанайской Уездной Чрезвычайной Коллегии по обвинению гражд. Шаталина в преступлении по должности». Ему предъявили обвинение в неподчинении партийной дисциплине, превышении власти, распространении ложных слухов и печатании фальшивых денег. В декабре 1920 года приговорён к высшей мере наказания, но по завершении следствия оправдан.

В 1920—1923 годы продолжал работать в системе Наркомпроса и Всерабиса (Всероссийского союза работников искусств), был ответственным секретарём Кустанайской газеты «Набат». В те же годы сменил фамилию Шаталин на Борисоглебский. В 1924 году вместе с семьёй — женой и тремя детьми переехал в Ленинград, где вступил в литературную группу «Содружество», члены которой — Вяч. Шишков, А. Чапыгин, М. Козаков, Л. Сейфуллина, Б. Лавренёв, как и он сам, следовали принципам «социалистического реализма». В январе 1924 года стал членом Ленинградского отделения Союза писателей, осенью при поддержке Фёдора Сологуба его ввели в Правление Союза, затем избрали секретарём. Одновременно он исполнял обязанности Ответственного Секретаря Правления, председателя ВСП в Исполнительном бюро Федерации, в Правлении Литфонда, а также обязанности казначея и члена Правления Месткома писателей.

14 сентября 1926 года Михаил Борисоглебский был арестован Полномочным Представительством ОГПУ в ЛВО по обвинению «в связях с зарубежной эмигрантской организацией». Но уже 16 сентября 1926 года постановлением ПП ОГПУ в ЛВО дело было прекращено. Эта история негативно отразилась на отношении членов Союза писателей к Борисоглебскому — его подозревали в сотрудничестве с ГПУ. В 1928 году, после смерти Фёдора Сологуба, Борисоглебский был вынужден подать заявление о выходе из состава Правления и сложить с себя все звания и обязанности. Через несколько лет он был исключён из Союза писателей.

В 1931—1935 году он работал на строительстве Дубровской электростанции в Ленинградской области, где заведовал типографией газеты «Пустим в срок». В 1935 году вернулся в Ленинград, где был вновь принят в Союз писателей и устроился на работу в Ленинградское хореографическое училище в должности редактора-организатора.

Обстоятельства смерти Михаила Борисоглебского, так же как и история его рождения, неясны. По версии, изложенной в книге М. А. Поповского «Жизнь и житие святителя Луки Войно-Ясенецкого Архиепископа и хирурга» (впервые: Paris: YMCA-Press, 1976): «Борисоглебский „исчез“ (…) во время войны. Будучи писателем армейской газеты на Карельском перешейке, он проявил себя трусом, паникёром. Был арестован и, очевидно, умер в тюрьме зимой 1941—1942 гг.». Из другого источника (Книга памяти. Электронный ресурс общества «Мемориал»), следует, что Борисоглебский был арестован в сентябре 1942 года, осуждён по статье 58.10 и приговорён к десяти годам тюрьмы; скончался в заключении в 1942 году; реабилитирован в 1957 году.

Авторство «Материалов по истории русского балета» 
В 1938 году вышел из печати первый том капитального труда «Материалы по истории русского балета», в 1939 году появился второй том. Издание было приурочено к 200-летию Ленинградского государственного хореографического училища (бывшего Петербургского Театрального училища). Двухтомник был роскошно (по тем временам) издан — большой формат, переплёт, форзац и титул работы художника В. И. Смирнова, заметки и концовки работы Павла Гончарова, обилие иллюстраций и, главное — множество фактологического материала, не публиковавшегося ранее. До сих пор этот сборник — важнейший источник информации по истории петербургского балета дореволюционного периода.

На титульном листе обоих томов значится: «Составитель М. Борисоглебский». Именно под именем Михаила Васильевича Борисоглебского это издание получило известность и занесено во все энциклопедии балета.

Однако, выход в свет «Материалов по истории русского балета» ознаменовался судебным разбирательством: составителю было предъявлено обвинение в использовании и присвоении чужой научной работы. Автором монументального труда оказался Денис Иванович Лешков (1883—1933) — известный балетоман и журналист, автор множества статей и монографии о творчестве Мариуса Петипа, с 1919 по 1927 год работавший главным архивариусом и заведующим в архиве Управления государственными академическими театрами.

Документы судебного иска О. И. Лешковой по обвинению М. В. Борисоглебского в незаконном использовании материалов её брата Д. И. Лешкова для книги по истории русского балета, составленной им по поручению Ленинградского Хореографического техникума, до сих пор не опубликованы и находятся в фондах Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (РНБ. Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 35). Из них следует: «В ходе судебного разбирательства экспертиза установила, что Борисоглебский полностью использовал рукопись Д. И. Лешкова, „подвергнув перекройке и редактированию“ (рукопись была приобретена Хореографическим училищем у автора в 1920-х годах)».

Сочинения

Проза

Киносценарии 
  — «Катька — бумажный ранет»
  — «На рельсах»

Исследования

Библиография

Примечания

Ссылки 
 [www.az-libr.ru/Persons/000/Src/0010/f07c77ca.shtml Михаил Борисоглебский] в словаре «Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги». — М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005.
 М. В. Борисоглебский и его воспоминания о Фёдоре Сологубе. Статья М. М. Павловой.